Río Bobos kan syfta på:

Guatemala 

 Río Managuá, vattendrag, 
 Río Bobos (vattendrag i Guatemala), Departamento de Izabal,